Het WTA-tennistoernooi van Eastbourne (officieel Hastings Direct International Championships) van 2003 vond plaats van maandag 16 tot en met zaterdag 21 juni 2003 in de Engelse kustplaats Eastbourne. Het was de 29e editie van het vrouwentoernooi. Er werd gespeeld op grasbanen.

Enkelspel 
Het eerste reekshoofd, de Amerikaanse Lindsay Davenport, was door middel van een wild­card voor het toernooi uitgenodigd. Zij kreeg een vrijstelling voor de eerste ronde, maar verloor haar openingspartij in de tweede ronde.

De als tweede geplaatste titelverdedigster, Chanda Rubin uit de Verenigde Staten, slaagde erin haar titel te verlengen. In de finale versloeg zij de ongeplaatste Spaanse Conchita Martínez in drie sets. Rubin wist voor de tweede keer het toernooi van Eastbourne op haar naam te schrijven. Het was haar zevende, en laatste, WTA-titel, de tweede van 2003. Zij won US$ 93.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelverdedigsters Lisa Raymond en Rennae Stubbs hadden zich niet als team voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Raymond speelde samen met Lindsay Davenport en prolongeerde haar titel. Stubbs en Jelena Dokić waren als derde geplaatst, maar kwamen niet verder dan de tweede ronde.

Het eerste reekshoofd, Jelena Lichovtseva en Ai Sugiyama, had eveneens de tweede ronde als eind­sta­tion. Daarin werden zij uitgeschakeld door het wildcard-team Jennifer Capriati en Magüi Serna.

Het als tweede geplaatste Amerikaanse duo Lindsay Davenport en Lisa Raymond won het toer­nooi. In de finale versloe­gen zij voornoemd koppel Jennifer Capriati en Magüi Serna in twee sets. Het was hun achtste gezamenlijke titel. Davenport had daar­naast 27 eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; Raymond 31.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Eastbourne 2003
Eastbourne